Kliper, orosz űrhajó
klipper, hajótípus
Klipper a KDE segédprogramja
hasonló
Clipper (egyértelműsítő lap)